Hightown peut désigner :

Toponyme 

 Hightown, un village dans le New Forest, dans le comté du Hampshire, en Angleterre ;
 Hightown, village anglais situé dans le Merseyside.

Fiction 
 Hightown, une série télévisée dramatique américaine.